Ковган — фамилия. Известные носители:

 Ковган, Александр Александрович (род. 1982) — украинский футболист, нападающий.
 Ковган, Светлана Петровна (род. 1980) — белорусская бегунья.